Прошлогодний чемпион —  Александр Зверев — не защищал титул (предпочёл участвовать в коммерческом турнире Роджера Федерера в Праге (Laver Cup), который проводился в те же сроки). Победителем турнира стал  Дамир Джумхур.

Рейтинговые очки и призовые

Основной турнир

Квалификация

Участники

Основной турнир 

* по состоянию на 11 сентября 2017 года  

** вместо  Иржи Веселого

Снялись с турнира  Гаэль Монфис (из-за травмы колена),  Леонардо Майер,  Аляж Бедене,  Федерико Дельбонис,  Кайл Эдмунд,  Янко Типсаревич.

Ход турнира

Игры квалификации

Основной турнир

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Примечания 

2017 год в теннисе
Спорт в России в 2017 году
St. Petersburg Open